Rudorff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf August Friedrich Rudorff (1803–1873), deutscher Jurist und Historiker
 Carl Friedrich Ernst Rudorff (1749–1796), deutscher Komponist und Organist
 Elisabeth Rudorff (1879–1963), deutsche Naturschützerin
 Ernst Rudorff (1840–1916), deutscher Musiker, Kunstpädagoge und Naturschützer
 Franz von Rudorff (1825–1898), deutscher General der Infanterie
 Otto Rudorff (1845–1922), deutscher Rechtsgelehrter und Richter
 Wilhelm Heinrich von Rudorff (1741–1832), preußischer Generalmajor und Chef des Husarenregiments „von Goeckingk“ Nr. 2

Siehe auch:
 Rudorf
 Rudorffer
 Rüdorff